Улья — топоним:
 Улья — город и муниципалитет в Испании, в провинции Жирона автономного сообщества Каталония.
 Улья — посёлок сельского типа в Охотском районе Хабаровского края.
 Улья — река в Охотском районе Хабаровского края.
 Улья — река в Испании.
 Улья — деревня в уезде Хийумаа, Эстония.

См. также 
 Улья-Негра